L'expression Empire Awards 2007 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2007
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2008 et honora des films sortis en 2007 aux États-Unis